SXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sehulea (Papua Nuova Guinea)